Possessed () — метал-группа из США, играющая в стиле дэт-метал. Группа известна благодаря своему инновационному альбому «Seven Churches» (1985), который наряду с альбомом «Scream Bloody Gore» группы Death считается одним из первых альбомов дэт-метала. Вокалист и бас-гитарист группы Джефф Бесерра считается одним из первых вокалистов, использовавших такой приём пения, как гроулинг. Демозапись группы под названием «Death Metal», возможно, и дала название жанру.

История 
Группа была основана в Сан-Франциско в 1983 году. Участники Possessed пригласили Джеффа Бесерру занять место вокалиста группы, так как предыдущий певец, Барри Фиск, покончил с собой. Следующие несколько лет группа формировала и оттачивала свой особый стиль, иногда выступая в местных клубах. Во время ранних выступлений Possessed встретились с трэш-метал-группой Exodus. Участникам Exodus удалось привлечь внимание Брайана Слэйджела (главы Metal Blade Records) к первой демозаписи Possessed, состоявшей из четырёх композиций. Слэйджел проявил интерес к группе и предложил разместить одну из песен на готовящейся к выходу компиляции «Metal Massacre 6». Ей стала композиция «Swing of the Axe». Вслед за выпуском сборника из-за творческих разногласий из группы ушёл гитарист Брайан Монтана (ему не нравился сатанистский имидж группы). Заменой ему стал Ларри ЛаЛонд. Metal Blade не выказали желания подписывать контракт с Possessed, но зато другой лейбл, Combat Records, узнал о группе благодаря «Metal Massacre 6». Possessed подписали контракт с Combat и выпустили свой дебютный альбом «Seven Churches» в 1985 году. Спродюсированная Рэнди Бернсом и записанная участниками Possessed во время их пасхальных каникул пластинка стала самой продаваемой, из выпущенных на Combat Records.

За выпуском альбома последовало турне, в рамках которого Possessed отыграли концерт вместе со Slayer и Venom в Сан-Францискском Kabuki в1986 году. На хэллоуин 1986 года группа выпустила свой второй альбом «Beyond the Gates». Продюсером стал Карл Кеннеди, который не справлялся со своими задачами в полной мере. Но плохое продюсирование не помешало реализации идей талантливых Джеффа Бесерры, Майка Торрао и Ларри ЛаЛонда, воплощённых в некоторых композициях пластинки. Альбом был тепло принят поклонниками в Европе, но не достиг уровня «Seven Churches».

После турне по США группа выпустила мини-альбом «The Eyes of Horror». Продюсером на этот раз был известный гитарист Джо Сатриани, а наибольший вклад в написание внёс ЛаЛонд. Несмотря на хорошую продюсерскую работу, релиз не стал успешным, так как группа сделала больший уклон в сторону трэш-метала и отошла от сатанистской тематики лирики. Это, возможно, и стало причиной распада группы: ЛаЛонд ушёл в группу Blind Illusion, затем в Primus, а Бесерра остался парализованным ниже пояса в результате ограбления и применения оружия двумя наркоманами.

Майк Торрао возобновил деятельность Possessed в 1993 году, собрав бывших участников групп Machine Head и Pro-Pain. Группа в новом составе распалась в том же году, выпустив две демозаписи.

В 2007 году было объявлено, что Джефф Бесерра будет выступать под именем Possessed на фестивале «Wacken Open Air» вместе с участниками группы Sadistic Intent.
Джефф Бессерра продолжил выступать под названием Possessed, в 2010-м году сменив весь сотав группы, кроме барабанщика Емилио Маркеза, при этом остальные музыканты продолжали меняться. Современный состав группы сформировался в 2016 году.

В 2019 году, через 33 года после последней записи, группа выпустила новый полноформатный альбом «Revelations of Oblivion».

Стиль. Истоки. Влияние 

Possessed часто называют первой дэт-метал-группой в основном из-за гроулингового вокала Джеффа Бесерры. На творчество группы сильное влияние оказал первый альбом Slayer «Show No Mercy», но группа выделилась инновационным вокалом, который, таким образом, фактически, отделил дэт- от трэш-метала. Для большей части лирики характерна сатанистская тематика. Первый альбом был восхвален за брутальность и высокую скорость исполнения, но второй полноформатный релиз группы, «Beyond the Gates», разочаровал как большинство фанатов, так и критиков. Альбом потерял скорость и тяжесть предшественника, и это сказалось на популярности группы. По этим причинам группу в основном помнят за первый альбом.

Участники группы в наше время 
Джефф Бесерра до сих пор остаётся активным в кругах экстремального метала Северной Калифорнии.

Майк Сас получил учёную степень в психологии и в данный момент помогает реабилитироваться раненым людям и консультирует людей с наркотической зависимостью.

Ларри ЛаЛонд присоединился к группе Blind Illusion, а после выпуска первого альбома «The Sane Asylum» (1988) вместе с басистом Лесом Клэйпулом основал группу Primus в 1989. Интересен тот факт, что Ларри ЛаЛонд в одном из интервью вместо ответа на вопрос о пребывании в такой сатанистской группе, как Possessed, стал отрицать всякое в ней участие.

В 1993 году Майк Сас и Майк Торрао окончательно ушли из музыки и выбрали иной род занятий.

10 мая 2019 года после перерыва в 33 года группа выпустила новый альбом Revelations Of Oblivion.

Дискография

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники 

В 2004 году был выпущен альбом с кавер-версиями песен Possessed под названием Seven Gates of Horror. В его состав вошли каверы Cannibal Corpse, Vader, God Dethroned, Amon Amarth и других известных дэт-метал-групп. Песня «The Exorcist» (на альбоме представлен кавер Sadistic Intent с Джеффом Бесеррой в качестве вокалиста) ранее был выпущен на мини-альбоме Cannibal Corpse под названием Hammer Smashed Face.

Демо / мини-альбомы / Сплиты

Состав группы

Текущий состав 
 Джефф Бесерра — вокал (1983—1989, 2007—настоящее время), бас-гитара (1983—1989)
 Эмилио Маркес — ударные (2007—настоящее время)
 Даниэль Гонсалес — гитара (2011—настоящее время)
 Роберт Карденас — бас (2012—настоящее время)
 Клодо Креме — гитара (2016—настоящее время)

Бывшие участники 
 Барри Фиск (Barry Fisk) — вокал (умер в 1983)
 Брайан Монтана (Brian Montana) — гитара (1983—1984)
 Ларри ЛаЛонд (Larry LaLonde) — гитара (1984—1988)
 Майк Торрао (Mike Torrao) — гитара (1983—1993)
 Майк Холлман (Mike Hollman) — гитара (1993)
 Пол Перри (Paul Perry) — бас-гитара (1993)
 Майк Сас (Mike Sus) — ударные (1983—1989)
 Колин Кармайкл (Colin Carmichael) — ударные (1991)
 Боб Йост (Bob Yost) — бас-гитара (1991—1992)

Примечания

Ссылки 

 Possessed на Agonia Records 
 История Possessed, интервью с Джеффом Бесеррой

Дэт-метал-группы из Калифорнии
Трэш-метал-группы из Калифорнии
Квинтеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году